Xincheng kan syfta på:
Xincheng, Hohhot
Xincheng, Laibin
Xincheng, Xi'an
Xincheng (häradshuvudort)
Xincheng (socken i Kina, Chongqing)
Xincheng (socken i Kina, Inre Mongoliet)
Xincheng (köping i Kina, Shandong, lat 36,95, long 117,94)
Xincheng (socken i Kina, Shandong, lat 36,19, long 116,77)
Xincheng (socken i Kina, Shandong, lat 36,36, long 116,24)
Xincheng (socken i Kina, Shandong, lat 36,75, long 119,10)
Xincheng (häradshuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,70, long 112,22)
Xincheng (köpinghuvudort i Kina, Tianjin Shi, lat 38,98, long 117,56)
Xincheng (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,35, long 113,20)
Xincheng (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,29, long 119,23)
Xincheng (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,49, long 114,27)
Xincheng (ort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,80, long 120,62)
 Xincheng (häradshuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,26, long 108,95)

WP:Projekt Kina